Hustjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hustjärnen, Bohuslän, sjö i Tanums kommun,  (2 ha)
Hustjärnen, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun, 
Hustjärnarna, sjö i Orsa kommun, 
Hustjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Hustjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (19,8 ha)
Hustjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Hustjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (6,85 ha)
Hustjärnen (Boteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (2,5 ha)
Hustjärnen (Eds socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (8,49 ha)
Hustjärnen (Grundsunda socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Hustjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (12,6 ha)
Lill-Hustjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Övre Hustjärnen, sjö i Sollefteå kommun, 
Hustjärnen, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,

Se även
Husetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn